Katalysator kan henvise til flere artikler:

 Katalysator (person) – en "igangsætter", som udløser et hændelsesforløb uden selv at være direkte indblandet i forløbet.
 Katalysator (kemi) – en igangsætter eller accelerator i en kemisk proces.
 Katalysator (udstødningssystem) – en enhed der renser udstødningsgas for skadelige stoffer, og som er en del af et udstødningssystem.
 Katalysator (omstændighed) - person eller omstændighed der virker fremmende for en bestemt udvikling.

Referencer